Борис Иогансон: Иогансон, Борис Владимирович (1893—1973) — советский художник и педагог.
 Иогансон, Борис Игоревич (род. 1974) — российский историк искусства.
 Иогансон, Борис (Бернгард) Иванович (1835—?) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.